ППП — аббревиатура, может означать:

 Поиск по параметрам
 Павлово-посадский платок
 Пакет прикладных программ
 Партия правового порядка
 Патриотическая партия Приднестровья
 Первичное публичное предложение
 Полипропиленовая плёнка
 Поставка против платежа
 Постоянный полный привод
 Правила полётов по приборам
 
 Программа поддержки предпринимателей
 Промышленно-производственный персонал
 Противопожарная преграда
 Пружинно-поршневая пневматика
 Потеря при прокаливании
 Приморский парк Победы

См. также 
 ПППУ — Партия промышленников и предпринимателей Украины.
 WWW (рядом деятелей рунета предлагался перевод World Wide Web как Повсеместно Протянутая Паутина).